«Relax» — песня британской группы Frankie Goes to Hollywood, ставшая её дебютным синглом. Сингл вышел в 1983 году на лейбле ZTT Records и в конце января 1984 года достиг 1 места в британском национальном сингловом чарте). Потом песня вошла в первый альбом группы, озаглавленный Welcome to the Pleasuredome (появившийся на прилавках в октябре 1984 года).

В Соединённых Штатах сингл с этой песней вышел весной 1984 года и добрался тогда до 67 места «Горячей сотне» журнала «Билборд». Потом, когда в продажу в США поступил альбом Welcome to the Pleasuredome, сингл был (в 1985 году) переиздан и на этот раз достиг 10 места.

Использование в кино 
Эта песня звучит как главная тема в чехословацком фильме «Боны и покой» 1987 года.

Ремикс песни звучит в ночном рейв-клубе в фильме «Трасса 60», куда попадает главный герой.

Чарты и сертификации

Оригинальная версия (1983—1985)

Еженедельные чарты

Итоговые годовые чарты

Переиздания 1993 и 2001 годов

Relax '93

Продажи и сертификации

Примечания

Ссылки 
 «Relax» на сайте Songfacts
 

Песни 1983 года
Синглы 1983 года
Песни ЛГБТ-тематики
Песни Frankie Goes to Hollywood
Синглы, возглавлявшие UK Singles Chart
Синглы ZTT Records